Chrobak oder Chrobák ist der Familienname folgender Personen:

 Dobroslav Chrobák (1907–1951), slowakischer Schriftsteller
 Jan Chrobák (* 1979), tschechischer Cyclocrossfahrer
 Marek Chrobak (* ~1955), polnischer Informatiker
 Paul Kuh-Chrobak (1863–1931), österreichischer Beamter und Finanzminister
 Rudolf Chrobak (1843–1910), österreichischer Gynäkologe

 Werner Chrobak (* 1948), deutscher katholischer Theologe und Historiker